Ри́чард Гри́ффитс (; 31 июля 1947, Торнаби-он-Тис — 28 марта 2013, Ковентри) — британский актёр театра, кино и телевидения, наиболее известный благодаря роли Вернона Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере.

Ранние годы 
Ричард Гриффитс родился в Торнаби-он-Тис, Йоркшир, Англия в семье рабочего-сталевара. Воспитывался в католической вере. Отец и мать были глухие, и, чтобы общаться с ними, он в раннем возрасте изучил язык жестов и владел им в совершенстве.

В детстве он неоднократно пытался сбежать из дома. В 15 лет бросил школу Our Lady & St. Bede и некоторое время работал грузчиком, но его начальник в конце концов убедил его продолжить образование. Также он учился в Stockton & Billingham College и затем продолжил своё образование в области драматического искусства в Manchester Polytechnic School of Drama.

Карьера 
После окончания университета Гриффитс получил работу на BBC Radio, а также работал в небольших театрах. Затем Ричард поселился в Манчестере и стал получать главные роли в спектаклях. Впоследствии он начал появляться на телевидении, а затем совершил свой большой прорыв в фильме «Такое не должно было случиться с ветеринаром» (1975) по роману Джеймса Хэрриота. В 1982 году сыграл роль Коллинза в фильме «Ганди», получившим премию «Оскар».

Впоследствии Гриффитс играл в таких фильмах, как «Парк Горького» (1983), «Уитнэйл и я» (1987), «Король Ральф» (1991), «Голый пистолет 2½: Запах страха» (1991), «Телохранитель Тесс» (1994) и «Сонная Лощина» (1999).

В 2001 году он появился в фильме «Гарри Поттер и философский камень», сыграв роль жестокого и злобного дяди Вернона Дурсля. Этого персонажа он также сыграл и в остальных частях. В 2011 году он сыграл роль короля Георга II в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Гриффитс — лауреат премий Лоренса Оливье в номинации «Лучшая мужская роль», «Драма Деск» в номинации «Выдающийся актёр в пьесе», Outer Critics Circle Award в номинации «Лучший рекомендуемый актёр» и «Тони» в номинации «Лучший актер в пьесе» за роль учителя литературы в пьесе «Любители истории», а также офицер Ордена Британской империи.

Личная жизнь 
С 1980 по 2013 год Гриффин был женат на Хизер Гибсон. Детей у пары не было.

Гриффитс скончался 28 марта 2013 года из-за осложнений после операции на сердце. 31 марта 2013 года состоялось прощание с актёром. Его похоронили на местном кладбище в Англии.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании